«По́рылык» ( «доброта») — поэма и поэтический сборник (1972) Валентина Колумба, марийского поэта (1935—1974). Валентин Колумб в сборнике «Порылык» обращается к традиционным поэтическим образам марийского фольклора, получающие новое осмысление, отражающее индивидуальное мировидение и мировосприятие (Абукаева Л. А.).

Литература 
 Колумб В. Порылык: почеламут-влак [Доброта: стихи]. — Йошкар-Ола, 1972.
 Васин К., Александров А. Валентин Колумб: Творчествыж нерген. — Йошкар-Ола,1978.
 Васинкин А. А. Поэтический мир В. Колумба. — Йошкар-Ола, 2005.
 Чеснокова С. Творчество В. Колумба в становлении марийской поэмы: поэма «Доброта» // Финно-угристика на пороге III тысячелетия : материалы II Всерос. науч. конф. финно-угроведов. — Саранск, 2000.
 Писатели Марий Эл. Биоблиографический справочник / сост. А. А. Васинкин, В. А. Абукаев-Эмгак, Л. А. Абукаева, Ю. И. Соловьев. — Йошкар-Ола, 2008.
 Абукаева Л. А. СРАВНЕНИЯ В СБОРНИКЕ В.КОЛУМБА «ПОРЫЛЫК» («ДОБРОТА»)
 Абукаева Л. А. Компаративные конструкции в сборнике В. Колумба «Порылык» («Доброта»).

Марийская культура